Archaeonectrus is een geslacht van uitgestorven pliosauriërs uit het Vroeg-Jura (Sinemurien) van wat nu het zuidoosten van Engeland is. De typesoort is Archaeonectrus (oorspronkelijk 'Plesiosaurus) rostratus, voor het eerst benoemd door Sir Richard Owen in 1865, die was verplaatst naar zijn eigen geslacht door N.I. Novozhilov in 1964. Het was een relatief kleine plesiosauriër van 3,67 meter lang.

De geslachtsnaam betekent 'oude zwemmer'. De soortaanduiding betekent 'met de snuit'.

Het holotype is BMNH 38525', een skelet met schedel gevonden aan de kust van Lyme Regis.

Fylogenie 
Het onderstaande cladogram toont de fylogenetische positie van Archaeonectrus onder andere plesiosauriërs, in navolging van Benson et al. (2012).

Plesiosauria